L'Ami de l'Ordre, quotidien belge ;
 L'Ami de l'ordre, tableau de René Magritte ;
 L'Ami de l'ordre, pièce de théâtre de Georges Darien (1898).

Référence